El término inglés flyback puede referirse a:

 Cronógrafo flyback, un reloj de un solo botón para parar, poner a cero y recomenzar la medición del tiempo
 Convertidor flyback, un tipo de convertidor de corriente continua (DC - DC).
 Diodo flyback, también conocido como «diodo de piñón libre», usado para proteger contra chispas producidas por cargas inductivas.
 Transformador flyback, usado para dirigir el tubo de rayos catódicos.
 FlyBack, una aplicación de copia de seguridad en código abierto.

Referencias